2-й Чемпионат мира по международным шашкам 1974 года прошёл 19—30 декабря в Амстердаме, Нидерланды. В нём приняли участие 8 спортсменок из 6 стран. Первый этап проводился в один круг, на втором этапе первые четыре шашистки играли между собой для определения мест с 1-го по 4-е, а вторые четыре для определения мест с 5-го по 8-е. Очки, заработанные на первом, этапе учитывались.
Чемпионкой мира стала представительница СССР Елена Михайловская. Второе место заняла представительницы СССР Ираида Спасская, на третьем месте представительница Нидерландов Барбара Грас.

Ссылки 
 Результаты в базе данных Федерации шашек Нидерландов
 История и статистика чемпионатов мира среди женщин

Женщины 1974
1974 год в шашках
Международные спортивные соревнования в Амстердаме
Декабрь 1974 года
Спорт в Нидерландах в 1974 году